STS-83 — 83-й старт многоразового транспортного космического корабля в рамках программы Спейс Шаттл и 22-й космический полёт «Колумбии», произведен 4 апреля 1997 года.

Программа полёта, рассчитанная на 16 суток, предусматривала проведение серии микрогравитационных экспериментов в космической Лаборатории микрогравитационных наук MSL-1, однако из-за технической неисправности было принято решение о его досрочном прекращении. Астронавты провели в космосе около 4 суток и благополучно приземлились на посадочной полосе КЦ Кеннеди 8 апреля 1997 года.

В июле того же года шаттл «Колумбия» был запущен по программе STS-94, полностью  повторяющей STS-83.

Экипаж 
  (НАСА): Джеймс Холселл (3) — командир;
  (НАСА): Сьюзан Стилл (1) — пилот;
  (НАСА): Дженис Восс (3) — командир полезной нагрузки, специалист полёта 1;
  (НАСА): Майкл Гернхардт (2) — специалист полёта 2;
  (НАСА): Доналд Томас (3) — специалист полёта 3;
  (НАСА): Роджер Крауч (1) — специалист по полезной нагрузке 1;
  (НАСА): Грегори Линтерис (1) — специалист по полезной нагрузке 2.

Параметры полёта 

 Вес:  кг (полезная нагрузка)
 Перигей: 298 км
 Апогей: 302 км
 Наклонение: 28,5°
 Период обращения: 90,5 мин

Описание полёта

См. также 
 Спейс Шаттл
 Хронология пилотируемых космических полётов

Примечания

Ссылки 
 Страница НАСА

Полёты по программе «Спейс Шаттл»